Engels lahko pomeni:
 Friedrich Engels (1820-1895) nemški ekonomist in filozof;
 Engels (mesto), mesto v Saratovski oblasti, Rusija.